Шихаб () — знатная ливанская семья эмиров, правивших в эмирате Горный Ливан с 1697 до 1842 год. Это княжеская семья, чьё место обоснования находится в Вади-эль-Тайм на юге Ливана. Их княжеская линия восходит к племени курайшитов Мекки. Они правили Ливаном во время последующей династии Маанидов. По происхождению Шихабы являются мусульманами-суннитами. Друзы горы Ливана обвинили их в поддержке христиан. Шихабы помогли поселению христиан-маронитов в Горном Ливане. Некоторые члены семьи Шихаб даже приняли христианскую веру маронитов в конце XVIII века.

Шихабы также методично помогли приблизить Ливан к европейским державам и укрепить его экономическую роль тех времён. Культурные связи были установлены с Италией, Великобританией и Австрией, а французская культура была особенно распространена в стране.

Самым известным в истории эмиром из этого рода был Башир Шихаб II. Его качества правителя особенно проявились в 1799 году, когда Наполеон Бонапарт поставил в осаду город Акко, хорошо укреплённый прибрежный город в Палестине, в сорока километрах к югу от Тира. Наполеон и Аль-Джаззар, губернатор этого города, одновременно попросили поддержки от Эмира Шихаба. Башир II, однако, оставался нейтральным, отказывая призывам воюющих сторон. Наполеону не удалось завоевать город, и он отступил в Египет. Смерть Аль-Джаззара в 1804 году устранила главного конкурента эмира Башира II в этом регионе.

Когда Башир II решил порвать с Османской империей, он вступил в союз с Мухаммедом Али, основателем современного Египта, и поддержал его сына Ибрагим-паша в очередном осаждении города Акко. Эта осада продолжалась семь месяцев, и город пал 27 мая 1832 года. Египетская армия получила поддержку войск Башира II, а затем они вместе начали атаку и завоевание Дамаска 14 июня 1832 года.

Ибрагим-паша создал жесткое правление и ввел высокие налоги.  Эти действия привели к нескольким восстаниям и снижению поддержки населения. В мае 1840 года, несмотря на усилия князя Башира II, марониты и друзы вступили в союз против власти Египта. Кроме того, крупные европейские державы (Англия, Австрия, Пруссия и Россия) выступили против про-французских египтян, и подписали Лондонский договор с Османской империей 15 июля 1840 года.

В рамках этого договора, Мухаммеда Али попросили покинуть Сирию, но в связи с отказом последнего, Османские и британские войска высадились на побережье Ливана 10 сентября 1840 года. Столкнувшись с таким альянсом, Мухаммед Али был вынужден вывести свои войска, а Эмир Башир II сдался Британской армии 14 октября 1840 года и отправился в изгнание.

Семья Шихаб является влиятельной семьёй в Ливане, третьим президентом независимого Ливана, был эмир Фуад Шихаб, член этой семьи, также как и премьер-министр эмир Халед Шихаб. Шихабы по-прежнему носят титул амир (или принц). Частично они мусульмане-сунниты или христиане-марониты с общими семейными корнями. Цитадель Шихаб XI века находится в Хасбайе на юге Ливана и в настоящее время остаётся частной собственностью, где проживает несколько членов семьи Шихаб. Несколько других дворцов Шихаб все ещё существуют в Ливане, наиболее известным из которых является великолепный дворец Шихабов в Байт-эд-Дине, построенный эмиром Баширом II. В настоящее время он превращён в музей, также служит в качестве летней резиденции президента Ливана и центром ежегодного фестиваля в Байт-эд-Дине.

Династия Шихабов 
 1697—1707 Башир I б. Хусайн (в Рашайи)
 1707—1732 Хайдар б. Муса (в Хасбайи)
 1732—1754 Мулхим б. Хайдар
 1754—1770 Мансур б. Хайдар
 1770—1788 Йусуф б. Мулхим
 1788—1840 Башир II б. Касим б. Мулхим

Примечания

Литература

Ссылки 
 Library of the Congress — The Shihabs, 1697—1842
 Дворец Шехабов в Бейтеддине
 История Ливана
 

История Ливана
Династии исламских правителей
Династии средневековой Азии
История Сирии